Осмунн Улафсон Винье (; 6 апреля 1818, Винье, Телемарк, Норвегия — 30 июля 1870, Гран, Оппланн, Норвегия) — норвежский  и .
Вошёл в историю Норвегии, прежде всего, как один из создателей и пропагандистов нового норвежского литературного языка — лансмола, основы которого заложил Ивар Осен в середине XIX века.

Биография 

Родился в бедной, но читающей семье. Изучал право в университете. Стал адвокатом.

Друг и соратник Ивара Осена. Был создателем первой газеты «Крестьянин» (Dølen) на языке лансмол, которую сам издавал и редактировал в 1858—1870 годах.

Умер от рака желудка.

Творчество 
Представитель норвежского романтического национализма.

Помимо активной журналистской деятельности, Винье был выдающимся лирическим поэтом. Его стихотворное наследие невелико: сборник «Собрание стихотворений» (En Diktsamling, 1864), а также стихи, опубликованные в «Летних путевых заметках 1860 года» (Ferdaminni fraa Sumaren 1860, опубл. 1861) и в сборнике стихов и прозы «Смешанные зёрна» (Blandkorn, 1867). Его перу также принадлежит также поэма «Парень» (Storegut, 1866). Среди прекрасных образцов его пейзажной лирики, например, «В Рондских горах» (Ved Rondarn).

В центре внимания Винье оказываются также национально-патриотическая тематика («Национальность» — Nasjonalitet) и проблема культурной идентичности («Назад к античности!» — Atende til Antiken!). Произведения Винье призывают читателя, при любых обстоятельствах не терять веру в жизнь, в свои силы, оставаться самим собой.

Избранные произведения 
 En Ballade om Kongen og Kongehuset (1853)
 Ferdaminni fraa Sumaren 1860 (1861)
 A Norseman’s View of Britain and the British (1863)
 Diktsamling (1864)
 Storegut (1866)
 Blandkorn (1867)
 Dølen i eiget Hus atter (1868)
 Um vaart nationale Stræv (1869)

Память 
 В ряде городов Норвегии Осмунну Улафсону Винье установлены памятники, в том числе в Осло.
 В 1968 году к 150-летию со дня рождения поэта почта Норвегии выпустила марку с изображением Винье
 В 1984 году поэт был изображен на норвежской купюре достоинством 50 крон.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Aasmund Olavsson Vinje

Умершие от рака желудка
Филологи Норвегии
Лингвисты Норвегии
Скандинависты
Лингвисты XIX века
Редакторы Норвегии